Huissier peut faire référence à :

 Huissier de justice, officier exécutant des missions d'ordre légal ;
 Huissier, employé de la Suisse ou d'un canton et chargé de missions de service et de protocole ;
 Huissier d'armes, une sorte de garde du corps dont la plupart étaient nobles, chargé de la garde intérieure des palais et de la personne du roi ;
 Huissier à la chaîne, nom sous l'Ancien Régime des huissiers de la Grande chancellerie et du Conseil ;
 Menuisier huissier qui est traditionnellement le menuisier fabriquant ou réparant les huis, c'est-à-dire les portes et fenêtres en bois.

Voir aussi 

 Huissier en chef de la Maison-Blanche ;
 Romain d'Huissier (né en 1977), auteur de jeu de rôle et écrivain.